Příjmení Rowley nese více různých osobností:

 Charles Rowley (1770–1845) – britský admirál
 Joshua Rowley (1734–1790) – britský admirál
 Josias Rowley (1765–1842) – britský admirál
 William Rowley (1690–1768) – britský admirál